Nom de dos kans de Khivà:
 Arang Muhammad Khan, (1687-1691).
 Arang Khan, (1714 - 1715).